Promessa
Ou ainda:
 Promessa (álbum de Marco Aurélio)
 Promessa (álbum de Soraya Moraes)
 Promessas (álbum)
 Festival Promessas
 Troféu Promessas

Desambiguação